Une automobile est un véhicule terrestre à roues.

 Titres d'œuvres
 L'Automobile, téléfilm italien d'Alfredo Giannetti (1971).
 Automobile, un projet de Léonard de Vinci datant de 1478.